Marques ou Marqués ou Marquès est un nom propre hispanique.

Variantes 
Marques est un nom propre portugais et brésilien, de même étymologie que  en espagnol, qui signifie « fils de Marco ».

Marqués est un nom propre espagnol dérivé du mot espagnol marqués qui signifie « marquis ».

Marquès est un nom propre catalan et valencien.

Patronyme 

 André Marques, footballeur portugais ;
 Armando Marques, arbitre brésilien de football ;
 Armando Marques, tireur sportif brésilien ;
 Bell Marques, chanteur brésilien, leader du groupe Chiclete com Banana ;
 Chris Marques, danseur et chorégraphe français d'origine portugaise ;
 Cristiano Marques Gomes, footballeur brésilien ;
 Denis Marques, footballeur brésilien ;
 Denis Marquès, cavalier français ;
 Ed Marques, acteur américain ;
 Eduardo Marques, footballeur brésilien ;
 Fernando Marqués, footballeur espagnol ;
 Francisco da Silva Marques (1905-?), footballeur portugais ;
 Frédéric Marques, footballeur international français de football de plage ;
 Guilherme Marques, joueur de beach-volley brésilien ;
 Guilherme d'Oliveira Marques, peintre et sculpteur portugais ;
 Ignacio Ribas Marqués, chimiste organicien espagnol ;
 Iziane Castro Marques, joueuse brésilienne de basket-ball ;
 Jacinto Marques, footballeur portugais ;
 Jacques de Marquès, capitaine de milice et maire de Nantes ;
 Jaime Silvério Marques, homme politique portugais ;
 Josep Vicent Marqués, sociologue, écrivain et homme politique espagnol ;
 Lourenço Marques, navigateur portugais, ayant notamment exploré la baie de Maputo ;
 Luis Marquès (1966-), acteur, metteur en scène, producteur et réalisateur hispano-burkinabé ;
 Margarida Marques, femme politique portugaise ;
 María Elena Marqués, actrice mexicaine ;
 Miguel Marques, footballeur portugais ;
 Nuno Marques, joueur de tennis portugais ;
 Pedro Marqués, compositeur espagnol ;
 Pedro Marques, homme politique portugais ;
 Raimundo Morales-Marques, joueur de tennis espagnol ;
 René Marquès, homme politique français ;
 Rui Marques, footballeur angolais ;
 Sergio Marqués, homme politique espagnol ;
 Tarso Marques, pilote automobile brésilien ;
 Vanessa Marques, footballeuse portugaise ;
 Wlamir Marques, joueur et entraîneur de basket-ball brésilien ;
 Yane Marques, pentathlonienne brésilienne.

Prénom 
Marques est un prénom masculin portugais notamment porté par :

Pseudonyme 

 Marques Batista de Abreu (1973-), footballeur brésilien.

Toponyme 

 Lourenço Marques, ancien nom de Maputo, capitale du Mozambique, nommée ainsi d'après le navigateur Lourenço Marques ;
 Marques, commune française située dans le département de la Seine-Maritime ;
 Viso del Marqués, commune espagnole de la province de Ciudad Real dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom brésilien
Prénom portugais
Marqués
Marques
Marques